Черулли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Черулли, Винченцо (1859—1927) — итальянский астроном и математик, первооткрыватель астероидов.
  (1898—1988) — итальянский учёный и государственный деятель.